Un homme est le titre de plusieurs œuvres :
 Un homme, nouvelle de Robert A. Heinlein (1947)
 Un homme, biographie d'Oriana Fallaci (1979)
 Un homme, roman de Philip Roth, publié en 2006
 Un homme, album d'Albin de la Simone, paru en 2013
 Un homme, chanson du groupe Sens unique, sortie en 2011
 Un homme, chanson de Jérémy Frérot, sortie en 2020